Orthopantomogram, een röntgenfoto van de gehele kaak (term afkomstig uit radiologie)
 Onderlinge Pharmaceutische Groothandel, de vroegere naam van Mediq, een leverancier van medische hulpmiddelen en zorg